El circuit de Brands Hatch és un circuit de curses automobilístiques situat a West Kingsdown, Kent, Anglaterra.

Llista dels GP de F1 disputats a Brands Hatch 
Els GP d'Europa estan indicats amb un fons blau. La resta són Gran Premi de Gran Bretanya.

Bibliografia

Enllaços externs 

 Plana oficial de Brands Hatch 
 BTCC Pages - Gia sobre Brands Hatch  

Brands Hatch
Brands Hatch
Brands Hatch
Brands Hatch
Brands Hatch
Kent